Musikalische Akademie steht für:

 Musikalische Akademie des Bayerischen Staatsorchesters e.V.
 Musikalische Akademie Stuttgart e.V.
 Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim e.V.
 Musik- und Kunstakademie Lübeck e.V.